Дыбенко () — украинская фамилия. Известные носители:
 Дыбенко, Георгий Иванович (род. 1928) — советский легкоатлет.
 Дыбенко, Николай Кириллович (1928—2002) — советский партийный деятель, дипломат.
 Дыбенко, Павел Ефимович (1889—1938) — русский революционер и советский государственный деятель.
 Дыбенко, Фёдор Ефимович (1887—1919) — участник Первой мировой войны и Гражданской войны; начдив 42-й дивизии 13-й армии Южного фронта РККА.

См. также 
 Дубенко
 Улица Дыбенко